Beilsbach kann stehen für:
 Beilsbach (Murrhardt), Wohnplatz des Dorfes Fornsbach der Stadt Murrhardt im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Beilsbach (Fornsbach), rechter Zufluss des Fornsbachs beim Dorf Fornsbach der Stadt Murrhardt im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg. Siehe auch Zuflusssystem der Murr.
 Beilsbach (Dennbach), rechter Zufluss des Dennbachs (zum Kesselinger Bach) entlang der Grenze der Ortsgemeinden Kesseling und Ahrbrück, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Beilbach